Orme puede hacer referencia a:

Orme, un área no incorporada en Maryland, Estados Unidos.
Orme, un pueblo en Tennessee, Estados Unidos.
Le Orme, un grupo de música de Italia.
David Orme Masson (1858-1937) un químico nacido en Inglaterra y establecido en Australia.